Łozówka (, Łoziwka) – wieś na Ukrainie w rejonie trembowelskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
 Łozówka na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon trembowelski